Чемпионат Нидерландов по футболу 1967—1968 является 12 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 13 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 880 голов (в среднем 2,87 гола за игру).

Итоги чемпионата 
По итогам чемпионата два клуба набрали одинаковое количество очков: ДОС и «Фортуна '54». Между ними был сыгран матч плей-офф за место в Эредивизие. Матч состоялся на стадионе «ПСВ Стадиум» и завершился победой ДОС в дополнительное время со счетом 4-3.

По итогам чемпионата клуб «Ксерксес» отказался от дальнейшего участия из-за финансовых проблем и был лишен профессионального статуса. «Фортуна '54» и «Ситтардия» объединились, образовав новый клуб Фортуна Ситтард. Таким образом, ни одна из команд не выбыла в Эредивизие.

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 АДО стал обладателем Кубка Нидерландов 1967—1968 и квалифицировался в Кубок обладателей кубков.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.
3 «Ксерксес» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем.

Результаты матчей 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1967/1968
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1967 году
Спорт в Нидерландах в 1968 году